Agabus (religie),  een "profeet", traditioneel omschreven als een van de zeventig discipelen van Christus
Agabus (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie waterroofkevers